

Patronyme 

 Alain Giroux (1942-), guitariste français ;
 Alexandre Giroux (1981-), joueur québécois professionnel de hockey sur glace ;
  ;
 Anne Gabrielle Giroux (1752-?), artiste peintre française ;
 Auguste Giroux (1874-1953), joueur français de rugby à XV ;
 Antoinette Giroux (1903-1978), actrice québécoise ;
 Bernard Giroux (1950-1987), journaliste sportif français ;
 Charles Giroux (1861-?), graveur français d'interprétation et aquafortiste ;
 Claude Giroux (1988-), joueur ontarien professionnel de hockey sur glace ;
 Denis Giroux (1941-), pilote automobile québécois ;
 Émile Giroux, graveur, lithographe et illustrateur français actif au 
 Francois-Simon-Alphonse Giroux, peintre français et célèbre marchand de meubles et d'objets d'art ;
 Germaine Giroux (1902-1975), actrice québécoise ;
 Jacques Giroux (1943-2007), membre du Front de libération du Québec ;
 Jean-Christophe Giroux (1965-), PDG d'Alcatel-Lucent, France ;
 Mathieu Giroux (1986-), patineur de vitesse sur courte piste québécois ;
 Maxime Giroux (1976-), réalisateur québécois ;
 Monique Giroux (1963-), animatrice de radio québécoise ;
  ;
Roger Giroux (1925-1974), poète et traducteur français
 Roland Giroux (1913-1991), financier et haut fonctionnaire québécois.

Toponyme 

 Giroux, commune française située dans le département de l'Indre

Divers 

 Farrar, Straus and Giroux, maison d'édition américaine

Patronyme français
Patronyme québécois